Vejlby kan avse:

Danmark
 Vejlby, Middelfarts kommun ‒ en ort i Middelfarts kommun
 Vejlby, Norddjurs kommun ‒ en ort i Norddjurs kommun
 Vejlby, Århus ‒ en stadsdel i Århus